Ikeda kan som auktorsförkortning betyda:

 Haruo Ikeda
 Hiroyoshi Ikeda
 K. Ikeda

Robotskapade auktorsförkortningar